Het seizoen 1989 in de 1. division was de 44ste en voorlaatste editie van deze competitie als hoogste divisie in Denemarken. Eind 1990 werd de Superligaen opgericht als de nieuwe hoogste afdeling in het Scandinavische land. Odense BK behaalde de derde landstitel uit de clubgeschiedenis, onder meer door veertien treffers van aanvaller Lars Jakobsen. Met dat aantal werd hij gedeeld topscorer in het seizoen 1989, samen met Miklos Molnar (BK Frem) en Flemming Christensen (Lyngby BK).

Uitslagen

Eindstand

Zie ook
Deens voetbalelftal in 1989
Deense voetbalbeker 1988/89
Deense voetbalbeker 1989/90

Competitievoetbal 1989
1989